Twitch Tour — концертний тур американського індастріал-гурту Ministry  на підтримку альбому Twitch.

Сет-лист 

 «Over the Shoulder» 
 «Isle of Man»
 «Where You At Now»
 «We Believe»
 «Just Like You»
 «No Devotion»
 «All Day»
 «Everyday Is Halloween»
 «Ricky's Hands»
 «Angel (Remix)»

Концерти 

Концертні тури Ministry